Langwiesgraben ist ein Gewässername:

 Langwiesgraben (Angerbach), linker Oberlauf des Angerbach (Krumbach) bei Wolpertstetten, Gemeinde Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern, der über den Krumbach in die Kessel entwässert
 Langwiesgraben (Eckenbach), rechter Zufluss des Eckenbachs (zur Schwabach) nahe Neunhof, Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Langwiesgraben (Kühbach), rechter Oberlauf des Kühbach (Bina) bei Oberbachham, Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Langwiesgraben (Paar), linker Zufluss der Paar in Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Langenwiesgraben